Houzel ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Houzel (* 1937), französischer Mathematikhistoriker
 Suzana Herculano-Houzel (* 1972), brasilianische Neuroanatomin